Цер, или ЦЕР може бити:

Изворно:
 Цер (биљка), листопадна биљка

Географија:
 Цер (планина), планина у Србији
 Цер (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Цер (Кичево), насеље у општини Кичево, Северна Македонија

Остало:
 ЦЕР рачунари, серија раних рачунара у производњи Института Михајло Пупин
 Цер (командни брод), командни брод који је имала у саставу Југословенска краљевска монарница

Види још 
 Церова
 Церово
 Церовац
 Церовица